Luci Postumi Megel I, cònsol vers el 305 aC, 294 aC i 291 aC
 Luci Postumi Megel II, cònsol el 262 aC